Bent Hansen peut désigner :
 Bent Hansen (1933-2001), footballeur danois ;
 Bent Hansen (1931-2000), homme politique danois ;
 Bent Hansen (1925-1988), zoologiste danois.